

Geografia 
 Linea di confine - linea di separazione , confine

Fotografia 
 Linea di Confine - per la fotografia contemporanea è un'associazione con sede all'Ospitale di Rubiera (RE) per la promozione della fotografia italiana ed estera. http://www.lineadiconfine.org/

Cinema 
Linea di confine – film di Davide Ferrario del 2000

Letteratura 
Linea di confine (Du gamla du fria) – romanzo di Liza Marklund del 2011

Musica 
Linea di confine – album di Joe Damiani del 2003
Linea di confine – album dei Randone del 2010

Televisione 
Linea di confine – miniserie televisiva del 2005